Some Kind of Monster (single), een nummer van Metallica
 Some Kind of Monster (film), een documentaire uit 2004 over de band Metallica